Мевий (Maevius, Mevius) може да се отнася за:

 Мевий (трибун 121 пр.н.е.), народен трибун 121 пр.н.е.
 Мевий (Бавий), поет, критик по времето на Август
 Публий Мевий Сур, управител на Tres Daciae (?205)
 Давид Мевий (1609-1670), немски юрист от Usus modernus pandectarum